Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) – francuska gmina w regionie Île-de-France